Consolazione – sostegno psicologico dato a una persona afflitta da dolori, disgrazie e/o preoccupazioni
 Consolazione – quartiere di Catania
 Giovanni Consolazione – pittore e artista italiano 
 Madre della Consolazione – uno dei titoli sotto cui viene invocata Maria, madre di Gesù
 Consolazione – genere letterario

Pagine correlate
 Chiesa della Consolazione

Altri progetti